Desa Cisalada kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Cisalada (administrativ by i Indonesien, lat -6,58, long 107,44), Jawa Barat, 
 Desa Cisalada (administrativ by i Indonesien, lat -6,74, long 106,80), Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar